Карпю́к — фамилия
 Карпюк, Алексей Никифорович (1920—1992) — советский и белорусский писатель, общественный деятель.
 Карпюк (Финкельберг), Маргарита Георгиевна (род. 1947) — советский и израильский филолог-антиковед.
 Карпюк, Николай Андронович (род. 1964) — украинский общественный и политический деятель, член партии УНА-УНСО.
 Карпюк, Сергей Георгиевич (род. 1954) — российский историк-антиковед.